Акустическая бас-гитара (также акустический бас) — это басовый инструмент, разновидность бас-гитары с полым деревянным корпусом, похожий на акустическую гитару со стальными струнами, хотя обычно больше неё. Как и традицианная электрическая бас-гитара и контрабас, акустическая бас-гитара имеет четыре струны, которые обычно настроены на EADG, на октаву ниже четырёх нижних струн шестиструнной гитары, которая имеет такую же высоты настройки, как и электрический бас.

Поскольку часто бывает трудно услышать акустическую бас-гитару, без усилителя, даже в настройках с другими акустическими инструментами, большинство акустических басов имеют звукосниматели, магнитные, пьезоэлектрические или оба (электроакустическая бас-гитара), так что их можно усилить с помощью басового усилителя.

Традиционная Мексиканская музыка включает в себя несколько разновидностей акустических бас-гитар, таких как гитаррон, очень большая, глубокая мексиканская 6-струнная акустическая бас-гитара, на которой играют в группах мариачи, леон, играемый медиатором, и бахо сексто, с шесть пар струн.

История 
Бассогитара, созданная Regal Musical Instrument Company, вероятно, была первой серийной акустической бас-гитарой, в которой использовался корпус, похожий на гитару. Это был вертикальный инструмент, слишком большой, чтобы играть в поперечном положении. Первая современная акустическая бас-гитара была разработана в середине 1950-х Кей из Чикаго. Harptone начал производить свою модель B4 в 1965 году под названием Supreme; производство закончилось в 1975 году. Они также выпустили очень ограниченное количество под логотипом Standel . Эрни Болл из Сан-Луис-Обиспо, Калифорния, начали выпускать модель в начале 70-х. Цель Болла состояла в том, чтобы предоставить бас-гитаристам более акустически звучащий инструмент, который бы лучше соответствовал звуку акустических гитар . Болл заявил, что «если бы к электрогитарам были электрические бас-гитары, то у вас должны были бы быть акустические басы для акустических гитар». Болл сказал, что «ближе всего к акустическому басу был мексиканский гитаррон…» в группах мариачи, поэтому я купил его в Тихуане и повозился с ним".

Болл сотрудничал с Джорджом Уильямом Фуллертоном, бывшим сотрудником Fender, для разработки акустической бас-гитары Earthwood, которая была представлена ​​в 1972 году. Производство этого инструмента было прекращено в 1974 году и возобновилось через несколько лет под руководством сотрудника Эрни Болла Дэна Нортона. пока производство, наконец, снова не прекратилось в 1985 году. Акустическая бас-гитара Earthwood была довольно большой (и глубокой) в отличие от большинства инструментов текущего производства, что придавало ей большую громкость, особенно в нижнем регистре. Компания Ernie Ball описывает дизайн Болла как «идею, опередившую свое время»; инструмент мало использовался в акустических музыкальных выступлениях до конца 1980-х, когда акустические басы использовались в выступлениях в телевизионной программе MTV Unplugged. Earthwood был быстро вытеснен Washburn AB-40, разработанным Миком Доннером и Ричардом Сиглом. AB-40 и более доступный AB-20 стали предпочтительными инструментами для басистов, выступающих на Unplugged.

Фолк-басист Эшли Хатчингс использовал акустическую бас-гитару со своей группой Steam Band в 1974 и 1975 годах. его мастером Тони Земайстисом в середине 1970-х и с того времени использовал бас в ряде своих записей, ярким примером которого является его альбом 1975 года Ommadawn.

Виды 
В отличие от электрической бас-гитары, которая, как правило, представляет собой инструмент с цельным корпусом, акустическая бас-гитара обычно имеет полый деревянный корпус, похожий (хотя обычно несколько больше) на акустическую гитару со стальными струнами. Большинство акустических басов ладовые, но есть и безладовые. Полуладовые версии также существуют, хотя они довольно редки.

Как и традиционный электрический бас и контрабас, акустическая бас-гитара обычно имеет четыре струны, которые обычно настроены на EADG, на октаву ниже четырёх нижних струн шестиструнной гитары . Как и электрическая бас-гитара, выпускались модели с пятью, шестью и более струнами, хотя они менее распространены. Отчасти это связано с тем, что корпус акустической бас-гитары слишком мал, чтобы создать резонанс приемлемой громкости на более низких нотах на нижней струне «си» (без усилителя). В одном решении используется пятиструнный акустический бас для добавления дополнительной высокой струны («EADGC») вместо добавления низкой «си». Другое решение состоит в том, чтобы полагаться на усиление для воспроизведения нот нижней струны «си» или сделать корпус больше.

Существуют также полуакустические модели со звукоснимателями для использования с усилителем. Звуковой ящик этих инструментов недостаточно велик для усиления звука. Вместо этого он производит характерный тон при усилении, подобно полуакустическим электрогитарам. Полуакустические бас-гитары с тонким корпусом, такие как Höfner в форме скрипки, прославившиеся ранними The Beatles, и несколько моделей Fender обычно вообще не рассматриваются как акустические бас-гитары, а скорее как бас-гитары с полым корпусом. Есть также полуакустические басы, такие как «A-Series» Godin Guitars, которые после усиления звучат намного ближе между акустическими бас-гитарами и контрабасами и использовались в профессиональных кругах для «имитации» одного из них, когда было бы непрактично для транспортировки и по другим причинам использовать полноразмерный контрабас. Как и в случае с полуакустическими электрогитарами, иногда трудно провести грань между акустическими инструментами, оснащенными звукоснимателями, и электрическими инструментами с корпусом, улучшающим тон. Некоторые инструменты также могут быть оснащены различными звукоснимателями, такими как пьезодатчики, «стандартные» акустико-электрические инструменты, а также синтезаторные звукосниматели, которые могут воспроизводить «виртуальные» басовые звуки и приближать полуакустический бас к естественному. контрабас по звучанию.

Saga Musical Instruments производит четырёхструнную бас-резонаторную гитару под своей торговой маркой Regal . National Reso-Phonic Guitars также производит три модели резонаторных бас-гитар. Одним из известных исполнителей на резонаторной бас-гитаре является Лес Клейпул из Primus, играющий на резонаторных бас-гитарах Regal RD-05.

Популярные производители 
Другие производители акустических бас-гитар (не упомянутые выше) включают Alvarez, Ibanez, Baton Rouge, Boulder Creek Guitars, Breedlove, Chesbro Music Company (Teton Guitars), Cort, Crafter, Jerzey, Dean, Eko, Epiphone, Eston, Fender, Furch., Gibson, Gold Tone, Guild, Ibanez, Larrivée, Lindo Guitars, Luna Guitars, Martin, Maton, Michael Kelly, Oscar Schmidt by Washburn, Ovation и её дочерняя компания Applause, Ozark, Prestige, Ribbecke Halfling Bass, Samick, Sigma Guitars, Sunlite, Sandberg, Spector, Stagg, Tagima, Tacoma, Takamine, Tanglewood, Тейлор, Винтажные гитары , Уошберн и Уорик.

Мексиканские бас-гитары 
В традиционной музыке Мексики представлены разновидности акустических бас-гитар. Guitarrón — очень большая мексиканская 6-струнная акустическая бас-гитара с глубоким корпусом, на которой играют в группах мариачи . Баджо сексто с шестью парами струн напоминает двенадцатиструнную гитару, настроенную на октаву ниже. Струны толстого калибра создают большое натяжение струны, но гитара относительно легкая. Музыканты начали использовать баджо сексто в Техасе в 1920-х годах с появлением музыки "тех -мекс ", и он по-прежнему широко используется для партий, которые будут исполняться на фортепиано в традиционной американской популярной музыке . Настройка этих инструментов такова (заглавные буквы на октаву ниже строчных).

 Нижний строй: Ee Aa Dd Gg Cc Ff
 Строй Баджо: Ee Aa Dd Gg Bb ee

Существуют и другие латиноамериканские акустические бас-гитары, такие как Бордонуа.

Гитара
Струнные музыкальные инструменты